У́лица Твардо́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь Александра Твардовского (1910—1971) — советского писателя и поэта.

Россия 
 Улица Твардовского — улица в Балашихе.
 Улица Твардовского — улица в Волгограде.
 Улица Твардовского — улица в Данкове.
 Улица Твардовского — улица в Москве.
 Улица Твардовского — улица в Новосибирске.
 Улица Твардовского — улица в Смоленске.

Украина 
 Улица Твардовского — улица в Донецке.
 Улица Твардовского — улица в Кривом Роге.